Dumbrăveni, città del distretto di Sibiu
Dumbrăveni, comune del distretto di Costanza
Dumbrăveni, comune del distretto di Suceava
Dumbrăveni, comune del distretto di Vrancea